Elle est partie est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Elle est partie (en russe  :  Ouchla),  titre français d'une nouvelle d’Anton Tchekhov, publiée initialement dans la revue russe Les Éclats, numéro 5, du 28 janvier 1883, sous le pseudonyme A. Tchékhonté.

Cinéma 
 Elle est partie, film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1909.

Musique 
 Elle est partie, chanson de Partenaire particulier.

Notes et références